A 51-a ediție a Campionatului European de Haltere s-a desfășurat în România, la Constanța în perioada 13-21 mai 1972 la Palatul Sporturilor (Sala Sporturilor). S-au înscris 250 de sportivi din 27 de țări.

Rezultate

Clasament pe medalii

Clasamentul pe medalii după rezultate la total:

Note

Legături externe 
  EUROPEAN CHAMPIONSHIPS FROM 1907 TO TODAY 1972 European Championships
  51. EUROOPA MEISTRIVÕISTLUSED

1972 în sport
1972 în România
Sport în Constanța
Campionatul European de Haltere
Haltere